Cireșeni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Cireșeni (Harghita), Dorf im Kreis Harghita
 Cireșeni (Iași), Dorf im Kreis Iași